Strasbourg-Ville - Saint-Louis